VI. (Kövér) Lajos francia király (1081–1137)
 Kövér Lajos (1825–1863) ügyvéd, színműíró
 Kövér Lajos (1868–1908) vasúti mérnök
 Kövér Lajos (1886–1940) kanonok, teológiai tanár